Uzdigital TV — оператор платного наземного телевидения формата DVB-T и DVB-T2 в Узбекистане.

История 
В сентябре 2008 года Государственное унитарное предприятие «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидение» (ЦРРТ) организовала опытную эксплуатацию оборудования цифрового телевидения в городах Ташкент и Бухара. Для оказания платных услуг цифрового телевидения ЦРРТ создал компанию «Uz Digital TV», которая 21 июня 2010 года получила лицензию на оказание услуг сетей распространения телепередач и стала подключать абонентов к сети платного цифрового телевидения.

Предшественник Uzdigital TV — компания «Камалак», вещавшая в аналоговом формате прекратила трансляцию программ в сентябре того же года.

Другим направлением деятельности компании являются услуги, связанные с изготовлением и размещением рекламы на транслируемых телеканалах.

Вещание 
Вещание производится на каналах:

Ташкент 
 DVB-T
3
 29 ТВК 538 МГц
 37 ТВК 602МГц
 41 ТВК 634 МГц
 42 ТВК 642 МГц

 DVB-T2
 30 ТВК 546 МГц
 31 TBK 554 МГц

Самарканд 
43 ТВК 650 Мгц (Базовый пакет)

Андижан, Наманган, Ферганская область 
27 ТВК 522 МГц (Базовый пакет)

Кашкадарьинская область 
47 ТВК 682 МГц (Базовый пакет)

Бухарская область 
40 ТВК 626 МГц (Базовый пакет)

Хорезмская область, Республика Каракалпакстан 
46 ТВК 674 МГц (Базовый пакет)

Пакеты и каналы 
Пакеты телепрограмм «Эконом», «Стандарт» и «Микс» доступны только на территории Ташкента и Ташкентской области.
. Ранее в базовый пакет входили российские каналы (Первый, Россия 1, Россия 2, НТВ, Домашний), но позже были заменены на Форум-ТВ, UzHD (в обычном разрешении), «Madaniyat va ma’rifat», «Dunyo bo’ylab» и «Bolajon»

Ранее транслируемые каналы 
 Luxe TV (до октября 2010 года)
 ТНТ и ДТВ (до февраля 2011 года. Отключены у всех операторов телевидения в Узбекистане)
 Домашний (до июля 2013 года)

См. также 
Телевидение в Узбекистане

Примечания 

Операторы наземного телевидения
Компании Узбекистана, занимающиеся радио- и телевещанием
Цифровое телевидение
Телевидение в Узбекистане
Компании Узбекистана